Paranaguá steht für:

 Paranaguá, eine Hafenstadt im brasilianischen Bundesstaat Paraná

Paranaguá ist der Familienname folgender Personen:

 Paulo Antônio de Paranaguá (* 1948), brasilianischer Filmwissenschaftler, surrealistischer Filmemacher und Journalist
 Paulo Henrique de Paranaguá (* 1922), brasilianischer Diplomat